Lajka má několik významů:

 Lajka – sovětský pes a první živý tvor na oběžné dráze Země
 Lajka (film) – loutkový film Aurela Klimta o Lajce z roku 2017

Plemena psů tohoto názvu:
 Ruskoevropská lajka
 Východosibiřská lajka
 Západosibiřská lajka
 Jakutská lajka